Babelon ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Babelon (1854–1924), französischer Numismatiker und Klassischer Archäologe
 Jean Babelon (1889–1978), französischer Numismatiker
 Jean-Pierre Babelon (* 1931), französischer Archivar und Historiker